Укусы членистоногих — нападение членистоногих на человека, выражающееся в уколах, ужалении, укусах.

Эктопаразитические и ядовитые членистоногие вызывают энтомодерматозы и другие поражения кожи. Яд перепончатокрылых содержит биологически активные амины, действие которых вызывает сильную аллергическую реакцию, боль.

Насекомые

Двукрылые
Симулидотоксикоз
Табанидоз
Кулицидоз
Флеботодермия
Другие диптерозы

Перепончатокрылые
Гименоптеризм

Блохи
Пуликоз
Тунгиоз
Другие дерматофилиазы

Вши
Педикулёз 
Головной педикулёз
Платяной педикулёз
Фтириаз

Клопы
Хемиптероз

Паукообразные

Пауки
Арахнидизм

Клещи
Тромбидиаз
Зерновая чесотка
Другие акародерматиты

Скорпионы
Скорпионизм

Многоножки
Укусы многоножек
Ожог яда многоножки

Примечания 

Арахноэнтомозы